El término Ingravidez puede referirse a:

Ingravidez, ausencia de gravedad.
Ingravidez, programa radial de Los 40 Principales.
Ingravidez, sexto disco del grupo musical Aviador Dro.